Chaïm Perelman (1912-1984), een in Polen geboren Belgische rechtsgeleerde en filosoof
 Grigori Perelman (1966), een Russische wiskundige
 Michail Perelman (1923-2002), een Sovjet-Russisch turner
 S.J. Perelman (1904-1979), een Amerikaanse schrijver en humorist